Ранчо Чавез има више значења:

 Ранчо Чавез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Чавез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Чавез (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Чавез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Чавез (Есперанза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику